DeLange is een Nederlandse achternaam en is een samentrekking van De Lange. Het kan verwijzen naar:

 Eddie DeLange, Amerikaans componist en bandleider
 François Delange, Belgisch arts
 DeLange (Nederlands componist), artiestennaam van een Nederlands componist en pianist
 Ilse DeLange, Nederlands zangeres
 Raymond DeLange (1898-1976), een Frans generaal